Вити:

Топонимы 
 Вити — деревня в Эстонии.
 Вити (Витенцевель) — мыза в Эстонии.

Персоналии 
 Вити (Витинеш Шимою Жуан Кембу) (род. 1996) — мозамбикский футболист.
 Вити, Маттиа (род. 2002) — итальянский футболист.